Allsvenskan 1987 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1987
Allsvenskan i ishockey 1987
Hallsvenskan 1987